Łysa Góra – collina in Polonia
 Lysa Hora – collina in Ucraina
 Lysá hora – montagna in Repubblica Ceca
 Lysá nad Labem – città della Repubblica Ceca
 Lysá pod Makytou – comune della Slovacchia